Ali Kanaan – cestista libanese
 Jean-Sélim Kanaan – diplomatico egiziano
 Tony Kanaan – pilota automobilistico brasiliano